ФК «Адміра» (Відень) у сезоні 1929—1930 — 25-й сезон австрійського футбольного клубу «Адміра» (Відень).

Склад і статистика

Чемпіонат Австрії

Турнірна таблиця

Кубок Австрії

Товариські матчі

Посилання 
  
  
  

1929–1930
Адміра